Indijanci
Conop (indijansko selo), selo Costanoan Indijanaca iz Kalifornije.
Rumunjska:
 Conop (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Conop (rijeka), rijeka